Альпуха́рра-де-ла-Сье́рра () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 69 км². Население — 1119 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Excmo. Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra
 Puente Romano
 Situación de Alpujarra de la Sierra

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады